Franse ijshockeyploeg (mannen)
 Franse ijshockeyploeg (vrouwen)